Dobritz (Saksen-Anhalt), Duitsland
 Döbritz (Thüringen), Duitsland